Boels-Dolmans () – holenderska profesjonalna kobieca grupa kolarska powstała w 2010 roku pod nazwą Dolmans-Landscaping. Obecnie sponsorowana jest również przez holenderską firmę Boels Rental.

Skład 2017 
Stan na kwiecień 2017

Nazwa grupy w poszczególnych latach

Linki zewnętrzne 
 Profil na cyclingarchives.com 

Holenderskie zawodowe grupy kolarskie
Kolarstwo w Holandii